Wasserbär steht für:
 Bärtierchen, Tierstamm innerhalb der Häutungstiere
 Batardeau, Dammbauwerk